Q10 (coeficient de temperatura), mesura de la taxa de canvi de sistemes químics o biològics a conseqüència de l'increment de 10 °C de la temperatura.
 Coenzim Q10, forma més comuna de coenzim Q